Николай Димов Крыстев (; 29 октября 1979, Бургас) — болгарский футболист и футбольный тренер. Выступал за сборную Болгарии.

Биография

Игровая карьера 
Воспитанник клуба «Нефтохимик» Бургас. В период с 1997 по 2006 год сыграл за команду 142 матча и забил 6 голов в высшей лиге Болгарии. В 2006 году перешёл в другой местный клуб — «Черноморец», с которым стал победителем второй лиги Болгарии и следующие три сезона провёл с клубом в высшей лиге. В сезонах 2010/11 и 2011/12 выступал во второй лиге за «Черноморец» (Поморие), после чего завершил игровую карьеру.

В 2003-04 годах Крыстев также был игроком сборной Болгарии, за которую провёл 6 матчей.

Тренерская карьера 
С 2012 по 2015 год работал с молодёжной командой «Черноморца» из Бургаса. С 2014 по 2015 год также был ассистентом главного тренера клуба — Неделчо Матушева и Тодора Киселичкова. В июле 2015 года вслед за Матушевым перешёл на аналогичную должность в клубе «Пирин», но покинул команду уже в сентябре и вернулся на должность тренера молодёжной команды «Черноморца».

В 2017 году возглавил академию клуба «Нефтохимик». Летом того же года возглавил главную команду клуба, вылетевшую по итогам предыдущего сезона во вторую лигу, и провёл у руля команды 10 матчей, но в октябре покинул свой пост. Вновь возглавлял команду с октября 2020 по 4 января 2021 года.

В 2022 году стал директором молодёжного департамента «Нефтохимика».

Достижения 
 «Черноморец» Бургас
 Победитель второй лиги Болгарии: 2006/07 (восточная группа)

Личная жизнь 
Сын — Димо Крыстев (р. 2003), также футболист.

Матчи за сборную Болгарии 

Итого: 6 матчей; 4 победы, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Нефтохимик» Бургас
Игроки ФК «Черноморец» Бургас
Игроки ФК «Поморие»
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК «Нефтохимик» Бургас